W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1990 strefy OFC wzięły udział 3 drużyny z Oceanii i dwie z Azji. Zwycięzca rozegrał baraż o awans ze zwycięzcą grupy 2 eliminacji strefy CONMEBOL.

Wyniki

Runda 1 

  wygrała w sumie 8:1 i awansowała dalej.

  wygrała w sumie 5:2 i awansowała dalej.

Runda 2

Play-off CONMEBOL/OFC

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na rsssf.com

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1990
1988 w Oceanii
1989 w Oceanii
1988 w Azji
1989 w Azji